Аглиуллин — фамилия:
 Аглиуллин, Рауф Абдуллович (1930—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Аглиуллин, Хамит Шамсутдинович (1919—1943) — Герой Советского Союза.